Владимир Минеев: Минеев, Владимир Александрович (род. 1951) — советский хоккеист.
 Минеев, Владимир Константинович (род. 1990) — российский кикбоксер.
  (род. 1945) — советский и российский теоретический физик, лауреат премии Ларса Онзагера (2014).